Metis se poate referi la:
 Metis, termen antropologic referitor la indivizi proveniți din amestecul a două rase distincte

Nume proprii

 Metis, personaj din mitologia greacă
 Metis, satelit natural al planetei Jupiter
 9 Metis, asteroid
 Metiș, sat în județul Sibiu
 Râul Metiș, curs de apă, afluent al râului Vișa